Kabinett Motzfeldt steht für folgende Regierungen von Grönland:

* Kabinett Motzfeldt I (1979–1983)
 Kabinett Motzfeldt II (1983–1984)
 Kabinett Motzfeldt III (1984–1987)
 Kabinett Motzfeldt IV (1987–1988)
 Kabinett Motzfeldt V (1988–1991)
 Kabinett Motzfeldt VI (1997–1999)
 Kabinett Motzfeldt VII (1999–2001)
 Kabinett Motzfeldt VIII (2001–2002)